Występy w europejskich pucharach szwedzkiego klubu piłkarskiego AIK Fotboll.

Wykaz spotkań pucharowych

1965–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

AIK Fotboll
Szwedzkie kluby piłkarskie w europejskich pucharach